Mitra es el nombre de varios dioses del pasado:

 Mitra (dios persa)
 Mitra (dios indio)
 Mitra (dios romano), que generó el mitraísmo.